EFEO steht für 
 École française d’Extrême-Orient,  französisches Institut zur wissenschaftlichen Erforschung der süd-, südost- und ostasiatischen Geschichte und Kultur
 und die von ihr entwickelte EFEO-Transkription, Umschrift für die chinesische Sprache

Abkürzung